Cachrys peucedanifolia är en flockblommig växtart som först beskrevs av Edward Fenzl, och fick sitt nu gällande namn av Herrnst. och Chaia Clara Heyn. Cachrys peucedanifolia ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
peucedanifolia